Dartford FC (celým názvem: Dartford Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Dartford v nemetropolitním hrabství Kent. Založen byl v roce 1888. Od sezóny 2015/16 hraje v National League South (šestá nejvyšší soutěž v Anglii). Klubové barvy jsou černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Princes Park s kapacitou 4 100 diváků.

Získané trofeje 
 Kent Senior Cup ( 11× )
 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1934/35, 1946/47, 1967/70, 1972/73, 1986/87, 1987/88, 2010/11, 2015/16

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 1935/36, 1936/37
 FA Trophy
 Finále: 1973/74
 FA Vase
 1. kolo: 1994/95

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1896: Kent Football League (Division One)
 1896–1898: Southern Football League (Division Two)
 1898–1899: Kent Football League
 1899–1900: Southern Football League (Division Two)
 1900–1902: Kent Football League
 1926–1936: Southern Football League (Eastern Section)
 1936–1958: Southern Football League
 1958–1959: Southern Football League (South-Eastern Section)
 1959–1961: Southern Football League (Premier Division)
 1961–1962: Southern Football League (Division One)
 1962–1966: Southern Football League (Premier Division)
 1966–1970: Southern Football League (Division One)
 1970–1975: Southern Football League (Premier Division)
 1975–1976: Southern Football League (Division One South)
 1976–1979: Southern Football League (Premier Division)
 1979–1981: Southern Football League (Southern Division)
 1981–1982: Alliance Premier League
 1982–1984: Southern Football League (Premier Division)
 1984–1986: Alliance Premier League
 1986–1993: Southern Football League (Premier Division)
 1993–1996: Kent Football League (Division One)
 1996–1999: Southern Football League (Southern Division)
 1999–2006: Southern Football League (Eastern Division)
 2006–2007: Isthmian League (Division One South)
 2007–2008: Isthmian League (Division One North)
 2008–2010: Isthmian League (Premier Division)
 2010–2012: Conference South
 2012–2015: Conference Premier
 2015– : National League South

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1888